Водорослеед — общеупотребительное название аквариумных рыбок-поедателей водорослей (которые в отличие от высших растений, специально культивируемых в домашних водоёмах, часто портят внешний вид, конкурируют с растениями за кислород, замедляя их рост, а иногда и представляют угрозу для обитателей аквариума, например, в нитевидных водорослях могут запутаться некоторые мелкие аквариумные рыбки).

Представители 
 Сиамский водорослеед
 Двухцветный лабео
 
 Анциструс
 Гиринохейлус
 Отоцинклюс
 Гастромизон пунктулатус
 Бефортия Леверетти

Ссылки